Alter Markt 9 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Alter Markt 9 in Berlin-Köpenick, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Köpenick
 Alter Markt 9 in Diez, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Diez
 Alter Markt 9 in Kelheim, siehe Liste der Baudenkmäler in Kelheim
 Alter Markt 9 in Magdeburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Magdeburger Altstadt
 Alter Markt 9 in Parchim, siehe Liste der Baudenkmale in Parchim
 Alter Markt 9 in Salzburg, siehe Café Tomaselli
 Alter Markt 9 (Stralsund)

Siehe auch:
 Alter Markt